Interferenz steht für:

 Interferenz (Physik), Überlagerungserscheinungen beim Zusammentreffen von Wellen
 Interferenz (Linguistik), die fehlerhafte Übertragung muttersprachlicher Strukturen auf eine oder mehrere Zweitsprachen
 Interferenz (Ökologie), gegenseitige Behinderung von Individuen im Zugang zu einer Ressource
 RNA-Interferenz, ein Mechanismus zur Genregulation
 Wechselwirkung (Pharmazie), die Veränderung der Wirkung eines Medikaments
 Transkriptionelle Interferenz in der Genetik
 Funkstörung
 Proaktive Interferenz und Retroaktive Interferenz, Begriffe aus der Psychologie zur Gedächtnisbildung

Siehe auch: